Подеста́ () — найвища адміністративна особа у багатьох містах-республіках Італії.

 
 Ґвідо Подеста (;1947) — італійський політик;
 Джон Подеста ();1949) — голова президентської адміністрації Білла Клінтона(1998 — 2001);
 Інті Подеста (;1978) — колишній уругвайський футболіст;
 Райан Подеста () — американський професійний пейнтболіст;
 Россана Подеста (;1934) — італійська акторка;
 Тоні Подеста (;1943) — американська лобістка, засновник лобістської групи «Podesta Group»;
 Гізер Подеста (;1969) — американська лобістка, дружина Тоні Подеста;

Подеста — назва острова-фантома, відкритого 1879 року італійським капітаном Піноккіо.